Chemin steht für:
 Chemin (Jura), Gemeinde im Département Jura, Frankreich
 Chemin VS, Ortschaft in den Gemeinden Martigny und Val de Bagnes, Kanton Wallis
 Le Chemin, Gemeinde im Département Marne, Frankreich
 Chemin (Textil), Begriff aus der Weberei

Chemin ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Chemin-Petit der Ältere (1864–1917), deutscher Komponist
 Hans Chemin-Petit (1902–1981), deutscher Komponist, Dirigent und Musikpädagoge